64. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–15 lutego 1970 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Bislett Stadion po raz ósmy (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956, 1959, 1965 i 1967). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został Holender Ard Schenk. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 13 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1970 w sportach zimowych
1970 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo